Gilde (beroepsgroep), een beroepsvereniging, voornamelijk in de middeleeuwen
Schutterij (historisch), vaak al zeer lang bestaande schutterij die als gilde georganiseerd is
een middeleeuws buurschap, met name in Oost-Nederland
Plantengilde, een term uit de permacultuur
Gildeglas, een glasservies naar ontwerp van Andries Copier
Gilde (VUB), een zangvereniging aan de Vrije Universiteit Brussel
Gilde Investment Management, een Nederlandse investeringsmaatschappij
Gilde Nederland, een Nederlandse vereniging
Gilde Opleidingen, een onderwijsinstelling in Noord- en Midden-Limburg voor beroepsopleidingen